

Toponyme
Christchurch (signifiant en anglais « Maison du Christ ») est le nom de plusieurs localités :

En Nouvelle-Zélande
Christchurch est la troisième ville la plus grande du pays

Au Royaume-Uni
 Christchurch dans le comté de Cambridgeshire
 Christchurch anciennement dans le comté du Dorset
 Christchurch dans le comté de Gloucestershire
 Christchurch, hameau situé dans la ville de Newport

Aux États-Unis
 Christchurch

À la Barbade
 Christ-Church est une des onze Paroisses de la Barbade

Divers
 Christchurch est une circonscription du comté du Dorset au Royaume-Uni.

Homonymie de toponyme